Кашперо́в — русская фамилия. 

Известные носители:

 Кашперов, Александр Борисович (род. 1946) — советский и белорусский актёр театра и кино.
 Кашперов, Владимир Никитич (1827—1894) — русский композитор.

 Иакинф (Кашперов) (в ряде источников упоминается как Кашпирев или Камперов; 1723—1793) — архимандрит РПЦ.